Wotel – przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi hotelarskie przy uczęszczanym szlaku komunikacyjnym, będące de facto motelem, ale de iure niespełniające wymogów prawno-formalnych, aby stosować nazwę „motel”.

W coraz większej liczbie państw, regionów lub mniejszych jednostek administracyjnych istnieją przepisy prawne ściśle określające możliwość stosowania nazwy „motel”. Dlatego też właściciele tego typu przedsiębiorstw stosują w celach marketingowych nazwę „wotel” mającą sugerować jej bliskość do nazwy „motel”. Dodatkową korzyścią takiej nazwy jest fakt, że po dopełnieniu wymogów formalnych, gdy już będzie dane przedsiębiorstwo mogło używać w swojej nazwie słowa „motel”, to wystarczy na szyldach, neonach i innych środkach komunikacji wizualnej obrócić do góry nogami jeden człon napisu – dlatego też często w wotelach pierwsza litera ich nazwy jest zniekształconą literą W, gdyż tak naprawdę jest literą M użytą tymczasowo do góry nogami.

Zobacz też: botel, hostel, hotel.

Typy hoteli
Marketing